Maksim Iourievitch Soloviov - en  et en anglais :  - (né le  à Moscou en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1997, il commence sa carrière avec le HK CSKA Moscou dans la Superliga. Il remporte la Vyschaïa Liga, le second échelon russe en 2005 avec le HK MVD avec qui il accède à la Superliga. En 2010, l'équipe entraînée par Oļegs Znaroks s'incline en finale de la Coupe Gagarine contre le tenant du titre, les Ak Bars Kazan, quatre victoires à trois. Quelques jours après cette performance, l'équipe est fusionnée avec le HK Dinamo Moscou, en difficulté financière, pour devenir le OHK Dinamo. Il remporte la Coupe Gagarine 2012 et 2013.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga
2010 : nommé meilleur défenseur du mois d'octobre.
2011 : participe avec la Conférence Ouest au troisième Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|1995-1996|| HK CSKA Moscou || Superliga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa Liga || 29|| 4|| 6|| 10|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| HK CSKA Moscou || Superliga || 22|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| HK CSKA Moscou || Superliga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Krylia Sovetov || Vyschaïa Liga || 44|| 11|| 10|| 21|| 38|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Metallourg Novokouznetsk || Superliga || 27|| 2|| 1|| 3|| 2|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Vitiaz Podolsk || Vyschaïa Liga|| 55|| 9|| 17|| 26|| 20|| 14|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 2002-2003|| Vitiaz Podolsk || Vyschaïa Liga|| 30|| 4|| 7|| 11|| 14|| || || || || 
|-
| 2002-2003 || HK Khimvolokno Mahiliow || Ekstraliga || || || || || || || || || || 
|-
| 2002-2003 || HK Khimvolokno Mahiliow || VEHL || 17|| 5|| 5|| 10|| 4|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Vitiaz Podolsk || Vyschaïa Liga|| 59|| 7|| 24|| 31|| 42|| 7|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| rowspan=2|2005-2006|| HK Tver || Pervaïa Liga || 4|| 0|| 2|| 2|| 2|| || || || || 
|-
| HK MVD || Superliga || 41|| 1|| 3|| 4|| 24|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2006-2007|| HK MVD || Superliga|| 49|| 5|| 9|| 14|| 30|| 3|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2007-2008|| HK MVD || Superliga|| 39|| 3|| 5|| 8|| 28|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2008-2009|| HK MVD || KHL|| 39|| 4|| 8|| 12|| 26|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HK MVD || KHL|| 49|| 5|| 11|| 16|| 30|| 14|| 2|| 3|| 5|| 14
|-
| 2010-2011 || OHK Dinamo || KHL || 40|| 9|| 16|| 25|| 20|| 6|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2011-2012 || OHK Dinamo || KHL || 53|| 3|| 10|| 13|| 38|| 21|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2012-2013 || OHK Dinamo || KHL || 50|| 3|| 10|| 13|| 14|| 17|| 0|| 4|| 4|| 2
|-
| 2013-2014 || HK Dinamo Moscou || KHL || 52|| 5|| 11|| 16|| 43|| 7|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
| 2014-2015 || HK Dinamo Moscou || KHL || 54|| 4|| 7|| 11|| 34|| 10|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Moscou || KHL || 39 || 0 || 8 || 8 || 24 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Moscou || KHL || 22 || 1 || 4 || 5 || 8 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Moscou || KHL || 30 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 1996 || Championnat d'Europe junior || 4 || 0 || 0 || 0 || 0||  Médaille d'or
|-
| 1997 || Championnat d'Europe junior || 6|| 1|| 1|| 2|| 0|| Quatrième place

Références 

Naissance en février 1979
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du HK Tver
Joueur du HK MVD
Joueur du HK Dinamo Moscou
Défenseur de hockey sur glace
Champion de la Coupe Gagarine